Brauckmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Brauckmann (* 1947), deutscher Paläontologe
 Carolina Brauckmann (* 1954), deutsche Liedermacherin und Historikerin
 Gisbert Große-Brauckmann (1926–2001), deutscher Biologe und Hochschulprofessor
 Helga Große-Brauckmann (1925–2007), deutsche Mykologin
 Karl Brauckmann (1862–1938), deutscher Sonderpädagoge

Siehe auch:
 Braukmann